Tesla Roadser može značiti:
Tesla Roadster (2008), model iz 2008. godine
Tesla Roadster (2020), model iz 2020. godine